Константи́н Серге́евич Перву́хин (5 февраля 1885, Тверь — 1968, Калинин, ныне Тверь) — русский живописец-пейзажист. Член Союза художников СССР с 1938 года.

Биография 

Выходец из старинного рода духовенства Тверской епархии, представители которого получили дворянство. Его дед — Григорий Петрович Первухин (1822-1899) был кафедральным протоиереем Твери и за заслуги удостоился награждения несколькими орденами (в 1877 году признан в потомственном дворянстве и вместе с семьей внесен в родословную книгу Тверской губернии). Его отец — Сергей Григорьевич Первухин (1861-1918) служил священником в Вышневолоцком уезде, а позднее — в Твери (также получил сан протоиерея).

В 1909 году окончил Тверскую духовную семинарию. В 1915—1923 годах (с перерывами) учился на медицинском факультете Саратовского университета. В 1921—1944 годах работал в органах санитарного просвещения в Твери (Калинине).

В 1932—1935 годах брал уроки у художника Николая Борисова. Первухин — один из организаторов и первый председатель Товарищества «Калининский художник» (1932). С 1924 года принимал участие в художественных выставках в Твери (Калинине).

В 1941 году Первухин был эвакуирован в Пермскую область. Там он создал серию акварелей «Урал». После освобождения Калинина от немецко-нацистских захватчиков художник вернулся в родной город. Перемены, произошедшие в Калинине за время оккупации, поразили Первухина. Страшные впечатления от города, превратившегося в руины, отразились в серии этюдов «Затверецкая набережная после войны», «После немцев», «Разрушенная фабрика», «Волынская улица» и др. В 1944—1945 годах Первухин был председателем правления Калининского областного Союза художников.

Персональные выставки в Калинине состоялись в 1950, 1965, 1975, 1985 годах (последние две — посмертно). С 16 декабря 2005 года по 10 января 2006 года в Тверской картинной галерее экспонировалась выставка «Константин Первухин. Страницы эвакуации».

Первухин — автор двух книг: «Этюды на природе» (1959) и «Краса природы русской» (1963).

В Тверской областной картинной галерее хранятся картины Первухина «Весенние сумерки» (1945), «Тихая заводь» (1948), цикл этюдов «Пушкинские места Калининской области» (1949 и 1951—1952).

Жил в Калинине на Затверецкой набережной, 116 (дом сохранился). Умер в Калинине, похоронен на Николо-Малицком кладбище.

Литература 

 Выставка произведений К. С. Первухина (К 90-летию со дня рождения): Каталог. — Калинин, 1975.
 К. С. Первухин: Библиографический указатель. — Калинин, 1985.
 Матисон А.В. Духовенство Тверской епархии XVIII — начале XX веков: родословные росписи. — СПб.: Издательство ВИРД. — 2002. — Вып. 1. — С. 77-82. — ISBN 5-94030-022-7

Ссылки 

 Энциклопедический справочник «Тверская область». Первухин Константин Сергеевич
 «Константин Первухин. Страницы эвакуации» в Тверской картинной галерее 

Персоналии по алфавиту
Художники-пейзажисты России
Художники России XX века
Члены Союза художников СССР
Родившиеся в 1885 году
Умершие в 1968 году
Родившиеся в Твери
Умершие в Твери
Похороненные на Николо-Малицком кладбище